Volcan steht für:

Orte:
 Volcán, Ort in Panama
Volcán Higueras, Ort in Argentinien
Weiteres:
 Volcan Compañía Minera, peruanischer Bergbaukonzern
 anderer Name für Air Jibe
Volcan de Tauro, spanische Fähre
Siehe auch:
Volkan
Vulcan